Dakaria är ett släkte av mossdjur. Dakaria ingår i familjen Watersiporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Dakaria